Castries puede referirse a:

 Castries, comuna francesa en Hérault.

 Castries, capital de Santa Lucía.

 Isla de Castries, en el archipiélago de Kerguelen.